Senátní obvod Plzeň-město může být
 Senátní obvod č. 7 – Plzeň-město
 Senátní obvod č. 9 – Plzeň-město